Bengal steht für:

 Bengal (Katzenrasse)
 Bengalkatze (Prionailurus bengalensis), Wildkatzenart
 Bengal Lake, See im Itasca County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bengal (Indiana) im Shelby County
 Bengal (Kentucky) im Taylor County
 Bengal (Minnesota) im Itasca County
 Bengal (Missouri) im Christian County
 Bengal (Oklahoma) im Latimer County
 Bengal Township im Clinton County, Michigan

Minen in den Vereinigten Staaten:
 Bengal Mars Number One Mine, Mine im Natrona County, Wyoming
 Bengal Mine, Mine im Iron County, Michigan
 Bengal Tiger Mine, Mine im Lake County, Colorado

Siehe auch:
 Bengalen (Begriffsklärung)